Вејверли има више значења:
 Вејверли (Флорида)
 Вејверли (Јужна Дакота)
 Вејверли (Западна Вирџинија)
 Вејверли (Мичиген)
 Вејверли (Пенсилванија)
 Вејверли (Ајова)
 Вејверли (Алабама)
 Вејверли (Вашингтон)
 Вејверли (Вирџинија)
 Вејверли (Илиноис)
 Вејверли (Њујорк)
 Вејверли (Канзас)
 Вејверли (Кентаки)
 Вејверли (Минесота)
 Вејверли (Мисури)
 Вејверли (Небраска)
 Вејверли (Тенеси)